Il doppio maschile degli Internazionali BNL d'Italia 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Martin Damm e Cyril Suk erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Michaël Llodra e Fabrice Santoro.

Wayne Arthurs e Paul Hanley hanno battuto in finale 6–1, 6–3 Llodra e Santoro.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (semifinale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
 Leander Paes /  David Rikl (secondo turno)

 Martin Damm /  Cyril Suk (semifinale) 
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (secondo turno) 
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (finale) 
 Joshua Eagle /  Jared Palmer (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Internazionali BNL d'Italia 2003
ATP Tour 2003